En voyage (1882), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
 En voyage (1883), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
 En voyage (1886), nouvelle russe d’Anton Tchekhov.